est la formule brute de plusieurs isomères.

 Xanthine
 caféine, numéro CAS 

 Hydrazide
 acide dihydrazide isophthalique, numéro CAS